В отборочную группу 2 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Дания, Испания, Бельгия, Македония, Кипр и Армения. Матчи проходили с 7 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Испания, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Дания, занявшая второе место, также вышла в финальную стадию благодаря высоким показателям среди вторых команд своих групп.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Ким Вильфорт

4 мяча
  Марк Дегриз
  Микаэль Лаудруп
  Фернандо Йерро

3 мяча
  Мариос Агатоклеус
  Бошко Джуровский
  Хулио Салинас

2 мяча
  Размик Григорян
  Армен Шахгельдян
  Жиль де Бильде
  Жорж Грюн
  Люк Нилис
  Гюнтер Схепенс
  Энцо Шифо
  Андреас Сотириу
  Миккель Бек
  Микаэль Шёнберг
  Хосе Луис Каминеро
  Донато Гама да Силва
  Хулен Герреро
  Луис Энрике
  Хуан Антонио Пицци

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году